La rivière Waimana  est un cours d’eau de la région de la  Baie de l’Abondance dans l’Île du Nord de la Nouvelle-Zélande et un affluent de la rivière  Whakatane.

Géographie
Elle s’écoule vers le nord à partir de sa source située dans le parc national de Te Urewera pour atteindre la rivière Whakatane tout près de la ville de Taneatua.

Voir aussi

 la liste des cours d'eau de la Nouvelle-Zélande
 le parc national de Te Urewera

Notes et références

Notes

Références 

Cours d'eau de la région de la baie de l'Abondance en Nouvelle-Zélande
Parc national de Te Urewera